Purgatory, désignant le purgatoire en anglais, peut désigner :
 la chanson Purgatory du groupe de heavy metal Iron Maiden ;
 Purgatory, un groupe de death metal allemand, originaire de Nossen.
 le téléfilm Purgatory, sorti en 1999.